Rios oder Ríos bzw. De Los Rios oder de los Ríos ist ein spanischer Familienname.

Namensträger 
 Adolfo Ríos (* 1966), mexikanischer Fußballtorwart
 Aida Fernández Ríos (1947–2015), spanische Ozeanografin
 Alexander De Los Rios (* 1992), deutscher Eishockeyspieler
 Alexei Rios (* 1987), weißrussischer Fußballspieler
 Ángel Luis Ríos Matos (* 1956), puerto-ricanischer Geistlicher, Bischof von Mayagüez
 Ann Marie Rios (* 1981), US-amerikanische Pornodarstellerin und Schauspielerin
 Anthony Ríos (1950–2019), dominikanischer Sänger und Komponist
 Antonio Ríos Zertuche (1894–1981), mexikanischer Botschafter 	
 Blanca de los Ríos (1859–1956), spanische Schriftstellerin, Literaturhistorikerin und Literaturkritikerin
 Brandon Ríos (* 1986), US-amerikanischer Boxer
 Carla Ríos (* 1998), bolivianische Leichtathletin
 Carlos De los Ríos (* 1974), kolumbianischer Maler
 Carmelo Ríos (1959–2022), puerto-ricanischer Leichtathlet
 Cassandra Rios (1932–2002), brasilianische Schriftstellerin
 Edgar Ramírez Ríos (* 1998), mexikanischer Leichtathlet, siehe Edgar Ramírez
 Efraín Ríos Montt (1926–2018), guatemaltekischer Staatspräsident 1982 bis 1983
 Egidio Arévalo Ríos (* 1982), uruguayischer Fußballspieler
 Elvira Ríos (1914–1987), mexikanische Schauspielerin
 Emily Rios (* 1989), US-amerikanische Schauspielerin und Model
 Enrique Cornelio Osornio Martínez de los Ríos (1868–1945), mexikanischer Militärarzt und Politiker
 Ernesto Ríos (* 1932), argentinischer Tennisspieler
 Felipe Ríos (* 1992), chilenischer Tennisspieler
 Fernando Rios Ximénez, uruguayischer Politiker
 Francesco de Los Rios (1689–1775), Graf und Feldmarschall der Kaiserlichen Armee

 Gabriel Ríos (* 1978), puerto-ricanischer Musiker
 Gladys Camacho Ríos, bolivianische Linguistin, Schriftstellerin und Übersetzerin
 Gonzalo Güell y Morales de los Ríos (1895–1985), kubanischer Politiker, siehe Gonzalo Güell
 Humberto Ríos († 2014), bolivianischer Regisseur
 Ignacio Ríos Navarro (1950–2009), mexikanischer Botschafter
 Indra Rios-Moore (* 1980), US-amerikanische Jazzsängerin
 Jaime Rios (* 1953), panamaischer Boxer
 Jonathan Ríos (* 1990), uruguayischer Fußballspieler

 Julián Ríos (* 1941), spanischer Schriftsteller
 Lucia Peraza Rios (* 1981), deutsche Theaterschauspielerin
 Luz Rios (* 1976), mexikanische Sängerin
 Manu Ríos (* 1998), spanischer Schauspieler
 Manuel Ríos (* 1976), mexikanischer Fußballspieler

 Marcelo Ríos (* 1975), chilenischer Tennisspieler
 María Elena Ríos (* 1992), mexikanische Saxosonistin und Überlebende eines Säureattentats

 Martin Rios (* 1981), Schweizer Curler
 Mauricio Flores Ríos (* 1990), chilenischer Schachspieler
 Miguel Ríos (* 1944), spanischer Musiker
 Mario Enrique Ríos Montt (* 1972), guatemaltekischer katholischer Weihbischof
 Nora Rios (* 1999), schwedische Schauspielerin
 Pablo G. Rios (* 1889; † ?), uruguayischer Politiker
 René Ríos Boettiger (1911–2000), chilenischer Cartoon-Zeichner
 Ricardo Jorge Valenzuela Ríos (* 1954), paraguayischer Geistlicher, Bischof von Villarrica del Espíritu Santo
 Rocío Ríos (* 1969), spanische Leichtathletin
 Rodrigo Ríos Lozano (* 1990), spanischer Fußballspieler, siehe Rodri (Fußballspieler, 1990)
 Rosa Gumataotao Rios (* 1965), US-amerikanische Politikerin
 Rossana de los Ríos (* 1975), paraguayische Tennisspielerin
 Toni Rios (* 1971), deutscher DJ
 Waldo de los Ríos (1934–1977), argentinischer Pianist, Orchesterleiter, Arrangeur und Komponist
 Williams Ríos (* 1993), panamaischer Leichtathlet

Siehe auch 
 Rio
 Los Ríos
 Ríos Montt
 Riós

Weblinks 
 Rios bei forebears.io

Familienname
Spanischer Personenname
Wohnstättenname